

Cinema
 The Right of Way – film del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
 The Right of Way – film del 1913 diretto da Archer MacMackin
 The Right of Way – film del 1914 di Van Dyke Brooke
 The Right of Way – film del 1915 di John W. Noble
 The Right of Way – film del 1920 di John Francis Dillon
 The Right of Way – film del 1931 di Frank Lloyd (non accreditato)

Letteratura
 The Right of Way – romanzo del 1901 di Sir Gilbert Parker

Teatro
 The Right of Way – lavoro teatrale del 1907 di Eugene Wiley Presbrey